Le terme pont romain fait référence, de façon générale, à un pont construit à l'époque romaine. De nombreux ponts anciens (dont la construction ne remonte d'ailleurs pas à l'Empire romain) sont également nommés « pont romain ».

Allemagne 
En allemand, Römerbrücke :
 Pont romain, Mayence
 Pont romain, Trèves

France 
 Pont romain, Boisseron
 Pont romain, Céreste
 Pont romain, Chantelle
 Pont romain, Châteauponsac
 Pont romain, Le Cheix
 Pont romain, Les Clefs
 Pont romain, Culan
 Pont romain, Droiturier
 Pont romain, Lurs
 Pont romain, Le Pouzin
 Pont romain, Montfort-le-Gesnois
 Pont romain, Saint-Léger-la-Montagne
 Pont romain, Saint-Thibéry
 Pont romain, Spoy
 Pont romain, Vaison-la-Romaine
 Pont romain, Vienne (Isère)
 Pont romain, Villeperdrix
 Pont romain, Viviers

Suisse 
 Pont romain, Calezzo (Tessin)